Közép-amerikai macskanyérc (Bassariscus sumichrasti)
 Észak-amerikai macskanyérc (Bassariscus astutus)